Erich Schmidt (archeologo) (1897-1964), archeologo tedesco naturalizzato statunitense
 Erich Schmidt (storico) (1853-1913), storico della letteratura tedesco
 Erich Schmidt (1914-1941), aviatore tedesco